Сямыньский марафон — ежегодный марафон, который проходит в январе в городе Сямынь, Китай. На старт марафонской дистанции выходит более 50 000 человек. Наряду с основной дистанцией проходит полумарафон, забеги на 5 и 10 километров, а также массовый забег на роликовых коньках 12 километров. Марафон имеет золотой статус IAAF. Трасса соответствует стандартам IAAF, на ней могут устанавливаться мировые рекорды.

Стартовый взнос для граждан Китая — 50 юаней, для иностранцев — 20 долларов США.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты марафона 2015 года
 Результаты марафона 2014 года
 Результаты марафона 2013 года

Марафоны Китая
Спорт в Сямыне
Мероприятия, регулярно проводимые с 2003 года